Alone kan syfta på:

 Alone (E.M.D.-låt) – en singel av gruppen E.M.D., släppt den 17 september 2008
 Alone (I-Ten-låt) – en sång skriven av Billy Steinberg och Tom Kelly
 Alone (Modern Talking) – ett album med Modern Talking
 Alone (musikalbum av The Pretenders) – ett album från 2016 av The Pretenders
 Alone (Radu Sîrbu) – med Radu Sîrbu